Příjmení Koníček nosí více různých osobností:

 Antonín Koníček (* 1952) – český hudebník, kapelník a skladatel
 František Koníček – více osob
 Jiří Koníček (* 1963) – moravský katolický teolog a kanonista
 Josef Koníček (1931–2010) – český choreograf
 Libor Koníček (* 1995) – slovenský fotbalový brankář
 Miroslav Koníček (* 1936) – československý sportovec, veslař
 Oldřich Koníček (1886–1932) – český malíř
 Svatopluk Koníček-Horský (1866–1931) – český podnikatel, politik a rusofil
 Štěpán Koníček (1928–2006) – český hudební skladatel, dirigent a hudební dramaturg
 Vladimír Koníček (* 1964) – český politik, poslanec PSP za KSČM

 ženská varianta s přechýlením

 Hana Koníčková (* 1992) – česká florbalistka a reprezentantka
 Karla Koníčková (1878–1951) – inspektorka hospodyňských škol

fiktivní
 Leoš Koníček – krejčí z čs. filmu (trilogie) Hvězdy nad Syslím údolím (1986) ztvárněný Josefem Somrem

Česká příjmení